Stenosis — род жуков из семейства  чернотелок (подсемейство Pimeliinae). Около 125 видов. Евразия и Африка.

Описание 
Голова параллельнобокая; верхняя часть глаза соединена с нижней узкой перемычкой. Боковой край головы у переднего края глаза с небольшой вырезкой.
Надкрылья и пронотум без килей. Нижний край глаз усечён боковым угловым расширением щеки, редуцирован до нескольких оцеллий, расположенных полосой. Оцеллии расположены в виде полоски. Апикальный 11-й антенномер почти всегда меньше, чем 10-й.

Систематика 
Включает около 125 видов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 другие

Примечания 

Pimeliinae